Kashgar kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Koshkar (ort),

Kina 

 Kyzylsu (vattendrag i Kina), 
 Kashgar, stad, Xinjiang, 
 Kashgar, Xinjiang, prefektur, Xinjiang, 

Robotskapade Kazakstanförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar